

Geografia 

 Portsmouth – città

 Portsmouth – città dell'Hampshire

 Portsmouth – città della Contea di Shelby, Iowa
 Portsmouth – charter township della Contea di Bay, Michigan
 Portsmouth – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Portsmouth – città della Contea di Scioto, Ohio
 Portsmouth – città della Contea di Newport, Rhode Island
 Portsmouth – città indipendente della Virginia

Musica 
 Portsmouth – canto tradizionale inglese
 Portsmouth – singolo di Mike Oldfield del 1976

Sport 
  – squadra di calcio inglese